Берлинские кризисы — термин, которым прежде всего определяют кризисы политического, международного и социального характера, случившиеся в разделенной на оккупационные секторы столице современной Германии (ФРГ) Берлине.

 Берлинский кризис 1948/1949 годов (подразумевается блокада Берлина).
 Берлинский кризис 1953 года или события 17 июня 1953 — часть массовых антиправительственных выступлений, начавшихся в Берлине и охвативших всю территорию ГДР.
 Берлинский кризис 1961 года — положение, возникшее в результате ультиматума Советского Союза, требовавшего демилитаризации Западного Берлина.
 Кроме этого, в немецких источниках под «Берлинским кризисом» также понимают финансовый кризис города Берлин в 2001 году. Он закончился развалом правившей в течение 10 лет большой коалиции из ХДС и СДПГ.

Примечания 

История Берлина
XX век в Германии
Холодная война